Véase también Museo de arte contemporáneo

La expresión museo de arte moderno (MAM) puede hacer referencia a museos donde se albergan obras perteneciente o relativas al tiempo de una época reciente.

Dichos museos existen en diversas localizaciones.:

 Museos 
  Alemania 
 Museo de Arte Moderno (Museum für Moderne Kunst'') en Fráncfort del Meno.

Argelia 
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en Argel.

Argentina 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Azerbaiyán 
Museo de Arte Moderno en Bakú.

Bélgica 
 Museo de Arte Moderno en Bruselas.

Bosnia y Herzegovina 
 Museo de Arte Moderno en Bania Luka.

Brasil 
 Museo de Arte Moderno de Bahía en Salvador.
 Museo de Arte Moderno en São Paulo.
 Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro.

Catar 
 Museo de Arte Moderno en Doha.

Chile 
 Museo de Arte Moderno Chiloé (MAM Chiloé) en Castro, Chiloé.

Colombia 
 Museo de Arte Moderno en Barranquilla.
 Museo de Arte Moderno en Bogotá.
 Museo La Tertulia, anteriormente conocido como Museo de Arte Moderno La Tertulia, en Cali.
 Museo de Arte Moderno en Medellín.
 Museo de Arte Moderno en Pamplona.

Dinamarca 
 Museo Louisiana de arte moderno en Humlebæk, cerca de Copenhague.

España 
 Museo de Arte Moderno en Barcelona.
 Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona.
 Museo de Arte Moderno en Madrid.
 Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria en Santander.
 Museo de Arte Moderno en Tarragona.

Estados Unidos 
 Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York.
 Museo de Arte Moderno en San Francisco.

Francia 
 Museo de Arte Moderno en Céret.
 Castillo de Montsoreau-Museo de Arte Contemporáneo en Montsoreau.
 Museo de Arte Moderno en París.
 Museo Nacional de Arte Moderno en París.

Guinea Ecuatorial 
 Museo de Arte Moderno en Malabo.

Irlanda 
 Museo Irlandés de Arte Moderno en Dublín.

México 
 Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México.
 Museo de Arte Moderno en Toluca de Lerdo.

Perú
 Museo de Arte Moderno en Trujillo.

República Dominicana 
 Museo de Arte Moderno en Santo Domingo.

Turquía 
 Museo de Arte Moderno en Estambul.

Venezuela 
 Museo de Arte Moderno en Caracas.
 Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar.